Васи́лий Ви́кторович Де́мченко () — российский хоккеист, вратарь «Авангарда».

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы «Трактора». За «Белых Медведей» дебютировал в МХЛ в сезоне 2010/11. В КХЛ впервые сыграл 11 октября 2013 года в матче против «Льва», заменив в воротах Майкла Гарнетта. В том матче пропустил 2 шайбы. Впервые вышел в стартовом составе «Трактора» 26 сентября 2014 года в матче против «Югры» (4:2), пропустив две шайбы. В сезоне 2014/15 сыграл 18 игр в регулярном чемпионате КХЛ и 3 игры в плей-офф. В следующем сезоне 2015/16 напарник Демченко Павел Францоуз получил повреждение в самом начале сезона и Демченко стал основным вратарем «Трактора». Он сыграл 48 матчей, отбив 92,2 % бросков В следующем сезоне сыграл 35 матчей и отбил 93,3 % бросков при коэффициенте надёжности 2,15.

В апреле 2020 года подписал двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс» сроком на 1 год.

Сборная 
Вызывался в сборную на этап Еврохоккейтура в Финляндию. По итогам сезона попал в расширенный список игроков перед чемпионатом мира 2017, но в окончательный список не попал.

Статистика

Клубная 
И - игры, В - победы, П - поражения, Н/ПО - ничьи, поражения в ОТ, СШМ - шайб в среднем за игру, ОБ - процент отраженных бросков, СМ -матчи на ноль.

Достижения 
 Участник Кубка вызова 2014

Примечания 

Хоккейные вратари
Хоккеисты России
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Лаваль Рокет»